Les députés de la  législature du Parlement hellénique sont les 300 députés de la  législature du Parlement hellénique élus lors des élections législatives grecques de 2009.

Liste des députés

Références

Articles connexes 
 XIIIe législature du Parlement hellénique
 Élections législatives grecques de 2009
 Gouvernement Giórgos Papandréou
 Gouvernement Papadímos
 Gouvernement Pikramménos

13